Wannenberg ist der Name folgender Orte:

 Wannenberg (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Wannenberg ist der Name folgender Berge:

Deutschland:
 Wannenberg (Rheinbord), 690 Meter hoher Berg in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein
 dort befindet sich der Sender Wannenberg
 Wannenberg (Odenwald), 482 Meter hoher Berg im bayerischen Odenwald
 Wannenberg (Tengen), 760 Meter hoher Berg im Hegau
Österreich:
 Wannenberg (Allgäuer Alpen), 1830 Meter hoher Gipfel in den Allgäuer Alpen
Schweiz:
 Wannenberg (Appenzeller Alpen), 1643 Meter hoher Gipfel der Speer-Gruppe in den Appenzeller Alpen